Il singolare  del Copa Petrobras Montevideo 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Máximo González era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 2–6, 5–7 contro Carlos Berlocq.

Teste di serie

 Carlos Berlocq (campione)
 Leonardo Mayer (semifinali)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 João Souza (quarti di finale)

  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Máximo González (finale)
  Wayne Odesnik (primo turno)
  Alessandro Giannessi (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Montevideo 2011